Le Championnat du Portugal de football 1961-1962 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1961-62 sur leballonrond.fr

1961-1962
Championnat Portugal Football 1961-1962 D1
Championnat Portugal Football 1961-1962 D1
Portugal
Portugal